Nereo – figura della mitologia greca
 Nereo – nome proprio di persona maschile italiano
 Nereo – santo e martire romano